Гуандра:
 Гуандра — село в Закавказье
 Гуандра — платформа Абхазской железной дороги